

Ethnonyme 
 Les Sangha (ou Sanga) forment un peuple bantou, qui représente les 20% de la population de la République congolaise.

Toponymes 

 Sangha, un département et une commune rurale de la province du Koulpélogo et la région Centre-Est au Burkina Faso.
 Sangha, le village chef-lieu de ce département.
 Sangha-Peulh, un village de ce département.
 Sangha-Yarcé, un village de ce département.
 Sangha, un village de la région de l'Est du Cameroun.
 La Sangha, un département de la République du Congo.
 La Sangha, une rivière traversant le Cameroun, la République centrafricaine et la République du Congo.
 Sangha, une ville dans le pays Dogon et une commune du cercle de Bandiagara dans la région de Mopti au Mali.
 Sangha-Mbaéré, une préfecture économique de la République centrafricaine.

Patronyme 
 Sangha est un ministre des finances de l'empereur mongol Kubilai Khan, condamné à mort pour malversations en 1291.

Autres 
 Le Sangha est l’ensemble des pratiquants du bouddhisme. 
 Trinational de la Sangha, patrimoine mondial d'Afrique centrale

Voir aussi 
 

Homonymie de localités